El término Un lugar en el mundo puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Un lugar en el mundo (1992), una película argentina;
 a Un lugar en el mundo (2003), una serie española de televisión.